Burana ist die Bezeichnung für:

 Burana (Ort), einen Ort in Kirgisistan.
 Burana (Emilia-Romagna), Fraktion in der Provinz Ferrara, Emilia-Romagna, Italien
 Canale di Burana, Kanal in der Emilia-Romagna
 den Burana-Turm, einen Minarett-Turm bei dem Ort in Kirgistan.
 die Carmina Burana (lat. „Beurer Lieder“ oder „Lieder aus Benediktbeuern“), eine Sammlung mittelalterlicher Vagantendichtung.
 die Carmina Burana (Orff), eine Kantate von Carl Orff aus den Jahren 1935–36.